Equipo Kern Pharma () – hiszpańska grupa kolarska, należąca do dywizji UCI Continental Teams.

Drużyna zawodowa Kern Pharma powstała w 2020 na bazie amatorskiego zespołu , dołączając w sezonie 2020 do dywizji UCI Continental Teams. W listopadzie tego samego roku ogłoszono, iż od sezonu 2021 Kern Pharma przeniesie się do dywizji UCI Professional Continental Teams.

Nazwa 
Opracowano na podstawie:
 Equipo Kern Pharma (od 2020)

Sezony

2021

Skład

Zwycięstwa

2020

Skład

Zwycięstwa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańskie zawodowe grupy kolarskie